Булия () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Булия, Гиорги (род. 1994) — грузинский футболист.
 Булия, Заур Валикович (род. 1942) — советский футболист, тренер.
 Булия, Эдуард Александрович (род. 1991) — российский футболист.